Freisbach ist ein geographischer Name:

 Freisbach, Ortsgemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Freisbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe in Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland